Преображенск — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Преображенск — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Россия 
 Преображенск — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.